Das Bank of the West Classic 2017 war ein Tennisturnier der Damen in Stanford (Kalifornien). Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 31. Juli bis 6. August 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Johanna Konta im Einzel und die Paarung Raquel Atawo/Abigail Spears im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Bank of the West Classic 2017 fand vom 29. bis 30. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)